

Каражар — село, Байганинський район, Актюбинська область
 Каражар — село, Баянаульський район, Павлодарська область
 Каражар — село, Бурабайський район, Акмолинська область
 Каражар — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Каражар — село, Екібастузька міська адміністрація, Павлодарська область
 Каражар — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Каражар — село, Цілиноградський район, Акмолинська область
 Каражар — село, Шортандинський район, Акмолинська область

Див. також 
 Акжар
 Кизилжар